Dakaneh es un artista de Madrid, integrante de Skylee Cru y Manzzini Brothers.

Biografía 
En 2006 saca su primer trabajo, con Skylee Cru (grupo de Dakaneh con Kra Martinez y Paisa). Su sonido abarca desde el reggae más roots, hasta el dirty south rap, pasando por el dancehall, el rap clásico o el reguetón.

En 2008 aparece su primer trabajo en solitario, titulado "Bravo: The Reggae Mixtape". En él, colaboran Xcese, Phone, Newton o Swan Fyahbwoy, entre otros. Ésta mixtape se podía descargar gratuitamente en diferentes webs. Ese mismo año, publica "Mi Negocio" en el sello  Working Underground. Producido por Phone, colaboran Shabu One Shant, Lion Sitté o Black Bee, entre otros.
Un año después sale una mixtape gratuita llamada "Mi Negocio Remixtape". Se trata de su anterior disco, remezclado por Phone, JML,    Black Bee, I.B.E. de Chocolate City o M.A.D. Bass. Ese mismo año, y también en descarga gratuita aparece "MAD Bass Xclusif 09", segundo trabajo de Skylee Cru.

En 2010, publica Bavo 2010, junto con BoaCor. El disco salió en formato digital y meses después, Dakaneh rompió con el sello.

En 2012, aparece su tercer trabajo. Producido por Phone y titulado "Ritmología", el disco está disponible en Spotify, iTunes y en formato físico comprándolo contrarrembolso al propio artista. En él, colaboran Carmona, Moreno, Ivan Nieto, Darmo o Tosko, entre otros.

En 2018 , publica "Marimba" junto a Phone, álbum disponible en todas las plataformas digitales, cuenta con las colaboraciones de Lasai y Diddy-es––.
.

Discografía

En solitario 
 "Bravo: The Reggae Mixtape" (2008)
 "Mi Negocio" (Working Underground, 2008)
 "Mi Negocio Remixtape" (2009)
 "Bravo 2010" (BOA Recording, 2010)
 "Ritmología" (2012)
 "Marimba" (2018)

Con Skylee Cru 
 " Promo 2006" (2006)
 " MAD Bass Xclusif 09" (2009)

Referencias

Enlaces externos 
 Myspace de Skylee Cru
 Myspace de Dakaneh
 Twitter de Dakaneh

Raperos de la Comunidad de Madrid